La Vestale de Satan est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Rénaël, un des fils de Guévrenne, veut se rendre dans la forêt maudite afin de prouver son courage et son honneur, sans que son père parvienne à l'en empêcher. Avant de partir, il tente de séduire Aria, mais celle-ci en a décidé autrement et se débat. Dans la bagarre, ils tombent dans les escaliers et Aria perd conscience. 
Lorsqu'elle se réveille dans une ruelle, couverte de bleus, elle décide de le poursuivre pour lui demander ce qu'il lui a fait, mais des soldats tentent de l'en dissuader. Voyant qu'elle s'entête, ils sortent leurs épées, mais la forêt maudite est sensible à l'état d'esprit des hommes et, sentant leur haine, les tue. 
Aria s'enfonce alors plus profondément dans la forêt.

Publication 
 Dupuis (Repérages) () 
 Dupuis (Repérages) () 

Vestale de Satan
Vestale de Satan
Album Dupuis